Николас Лоуренс Бонино (; 20 апреля 1988, Хартфорд, США) — американский хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз». Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» в 2016 и 2017 годах.

Выступал за Бостонский университет (NCAA), «Анахайм Дакс», «Сиракьюз Кранч» (АХЛ), ХК «Ноймаркт-Энья» (локаут), «Ванкувер Кэнакс», «Питтсбург Пингвинз».

1 июля 2017 года подписал четырёхлетний контракт с «Нэшвилл Предаторз» на общую сумму $ 16,4 млн.

7 октября 2020 года был обменян в «Миннесоту Уайлд» вместе с 37-м и 70-м пиком Драфта НХЛ 2020 года на нападающего Люка Кунина и 101й пик Драфта-2020.

28 июля 2021 года подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на общую сумму $ 4,1 млн.

В чемпионатах НХЛ сыграл 327 матчей (57+93), в турнирах Кубка Стэнли — 37 матчей (8+15).

В составе национальной сборной США участник чемпионата мира 2015 (10 матчей, 2+2).

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли 2016, 2017
 Бронзовый призёр чемпионата мира (2015)
 Чемпион NCAA: 2009

Примечания

Ссылка 

Выпускники Эйвон Олд Фармс
Выпускники Средней школы Фармингтона (Коннектикут)
Хоккеисты США
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Родившиеся в 1988 году
Родившиеся 20 апреля
Игроки «Бостон Юниверсити Терьерс» (хоккей)
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»